Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6–1, 4–6, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Zina Garrison (semifinali)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Assente
 Robin White (secondo turno)
 Dianne Balestrat (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1986